Minor (Alabama), een plaats in de VS
 Minor (wiskunde), een wiskundige term die gebruikt wordt bij matrixberekeningen
 Minor (grafentheorie), een wiskundige term voor een graaf waarin knopen en zijden zijn verwijderd en samengetrokken
 Minor, een bijvak dat men studeert tijdens de bacheloropleiding in het hoger onderwijs
 RKSV Minor, een amateurvoetbalclub uit de Limburgse plaats Nuth
 Morris Minor, een model van het Engelse automerk Morris